Хатты:
 Хатты — древний народ, говоривший на хаттском языке и основавший страну Хатти в Малой Азии, впоследствии завоёванную хеттами.
 Ха́тты — германское племя, впоследствии гессенцы.
 Хатты — раса существ из фантастической вселенной «Звёздных войн».